Die Liste von Lawinen und Erdrutschen, Bergstürzen beschreibt eine Auswahl historischer und zeitgeschichtlicher Schnee-, Stein-, Schlammlawinen, Erdrutsche und Bergsturzereignisse und ähnliches.

Liste 

Sprachregelung der Geologen:

 Steinschlag – geringe Mengen
 Felssturz – größere Mengen
 Bergsturz – ab 1 Mio. m3 Gestein

Würfel zur Veranschaulichung der Volumina:
 100 m × 100 m × 100 m = 1 Mio. Kubikmeter = 1/1000 km3
 1000 m × 1000 m × 1000 m = 1 Mrd. Kubikmeter = 1 km3

Siehe auch 
 Bergsturz
 Bodenverflüssigung
 Erdrutsch
 Lahar
 Lawine
 Steinschlag
 Liste von Lawinenunglücken
 Liste von Katastrophen

Weblinks 
 Nationale Plattform Naturgefahren – PLANAT – Schweiz
Insbesondere:
 PLANAT > Chronik

Literatur 
 Gerald Deckhart, Gesine Froese u. a.: Katastrophen, die die Welt erschütterten. Verlag Das Beste, Stuttgart 1991, ISBN 3-87070-394-6.
 Kai Hövelmann: Das Buch der 1000 Katastrophen. Loewe Verlag, Bindlach 1997, ISBN 3-7855-3123-0, S. 34 f., 135–143.
 Sabine Kurz, Karen M. u. a.: Naturkatastrophen. Die verheerendsten Unglücke des 20. Jahrhunderts. Verlag Tosa, 1999, ISBN 3-85001-953-5, S. 48, 49.

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Naturkatastrophen)
Bergsturz